El nombre Juan Velázquez puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Velázquez de Cuéllar (Cuéllar, siglo XV), noble y juez español;
 Juan Velázquez de Cuéllar (?, siglo XV - XVI), vecino de Arévalo, contador mayor del príncipe don Juan, hijo del mayordomo Gutierre Velázquez de Cuéllar;
 Juan Velázquez de León (Cuéllar, ? - México Tenochtitlan, 1520), conquistador español;
 Juan Velázquez de Velasco y Enríquez (Valladolid, ca. 1550 - ca. 1620), militar y espía español;
 Juan Velázquez Velázquez (Cuéllar, ? - Florida, 1528), conquistador español;
 Juan Pedro Velázquez-Gaztelu y Peña (1710-1791), marino, regidor municipal e historiador español;
 Juan Oseguera Velázquez (1919 - 1993), maestro, periodista, escritor y político mexicano;
 Juan M. Velázquez (1964-), escritor español.

«Juan Velásquez»
 Juan Velásquez Gamarra
 Juan Velásquez (militar)
 Juan Velásquez de Ovando

Referencias